

Patronyme 

  (1927-2016), journaliste et écrivain néerlandais ;
 Henk Houwaart, né le  à La Haye, est un footballeur néerlandais ;
  (1967-2008), footballeur belge.

Toponyme 

 Houwaart est une section de la commune belge de Tielt-Winge située en Région flamande dans la province du Brabant flamand.
Patronyme néerlandais